Flik kan avse:
flik (textil) hörn, stycke av textil
flik (register) en utstickande del per post i ett fysiskt register  
flik (webbgränssnitt) (tabb) en länk till en undersida eller parallellsida till den sida som visas